High Hopes () — многозначный термин.

Музыка 
 «High Hopes» — сингл английской рок-группы Pink Floyd, а также несколько её кавер-версий.
 «High Hopes» — песня из фильма «Дыра в голове», записанная Фрэнком Синатра в 1959 году.
 «High Hopes» — студийный альбом Брюса Спрингстина 2014 года.
 «High Hopes» — мини-альбом австралийской группы The Amity Affliction.

Прочее 

 High Hopes — демо-сцена, выигравшая первое место на демопати Assembly demo party.
 «High Hopes» — книга-автобиография шотландского актёра Ронни Корбетта.

См. также 
 Большие надежды (значения).